Aongstroemia är ett släkte av bladmossor. Aongstroemia ingår i familjen Dicranaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Aongstroemia